Ein B-Turm war ein Turm im Richtfunknetz der SED und anderer Staatsorgane der DDR.

B-Turm im Richtfunknetz der SED (Relaisstelle für Richtfunkverbindungen) 

Sogenannte B-Türme dienten im Richtfunknetz der SED als Relaisstelle zwischen den A-Türmen und den Richtfunkendstellen der Nutzer. B-Türme waren genormte Wiederverwendungsprojekte mit einer Höhe von 25 m und einer Grundfläche von 4 m × 4 m. Errichtet wurden die B-Türme Ende der 1950er Jahre im Zuge des Aufbaus des Richtfunknetzes der SED im Auftrag der Fundament GmbH, dem Baubetrieb der SED. Insgesamt wurden auf dem Gebiet der DDR 23 baugleiche Türme errichtet von denen im Jahr 2019 noch zwölf Stück existierten. In den Türmen befanden sich zwei Netzersatzanlagen sowie umfangreiche Klimatechnik zur Kühlung der röhrenbestückten Sendeanlagen.

Standort der gebauten B-Türme

Weblinks 

 Im Auftrag der SED – Recherchen zur Geschichte des Richtfunknetzes der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands
 Alles zum Richtfunknetz der Partei in Kurzform

Siehe auch 
 A-Turm
 C-Turm
 Beobachtungsturm der Grenztruppen der DDR

Turm in Deutschland
Bautyp (DDR)
Bauwerk aus Beton
Bauform (Turm)
Turm in Europa
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
SED-Richtfunknetz